Solandri bezeichnet:

als Pflanze:
 Banksia solandri, eine Art der australischen Gattung Banksia
 Carmichaelia solandri, eine Art der Gattung Carmichaelia
 Nothofagus solandri; eine immergrüne Scheinbuche der Art Fuscospora
 Nothofagus solandri var cliffortioides, Bergsüdbuche
 Olearia solandri, eine Art der Gattung Olearia 
 Rhabdothamnus solandri, eine Art aus der Gattung der Gesneriengewächse
 Spondias solandri jetzt Pleiogynium timoriense, eine Art der Gattung Spondias

als Tier:
 unterschiedliche Fische:
 Acanthocybium solandri, Wahoo
 Canthigaster solandri, Augenfleck-Spitzkopfkugelfisch
 Rexea solandri, Silver Gemfish, eine Art der Schlangenmakrelen

 Pterodroma solandri, eine Art der Hakensturmtaucher